Ligusticum angelica är en flockblommig växtart som beskrevs av Jonathan S. Stokes. Ligusticum angelica ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
angelica